Корнелис ван Спандонк (; , , Северный Брабант, Нидерланды — , ) — голландский художник, мастер натюрморта. Член Французской Академии искусств (с 1789).

Биография 
Первые уроки живописи получил под руководством Виллема Якоба Херрейнса в Антверпене . В 1773 году переехал в Париж, чтобы продолжить учёбы и работать вместе со своим старшим братом, художником Герардом ван Спандонком (1746—1822).

С 1785 по 1800 год Корнелис ван Спандонк возглавлял Севрскую фарфоровую мануфактуру. После ухода с поста директора в 1800 году, оставался в Севре как дизайнер и художник до 1808 года. Художник более 40 лет выставлялся в парижском салоне.

Вошёл в историю как мастер пышных цветочных натюрмортов, также как и его брат, цветочный художник Жерар ван Спандонк. Большинство его работ написаны маслом и гуашью.

Его работы менее натуралистичны, чем работы Жерара, и являются скорее романтической интерпретацией природы, чем её буквальным отображением.

Примечания

Ссылки 
 Cornelis van Spaendonck
 Gerard van Spaendonck

Художники по алфавиту
Художники XVIII века
Художники XIX века
Дизайнеры Нидерландов
Мастера натюрморта Нидерландов
Художники-флористы
Художники романтизма